Reimerdes ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Reimerdes (1909–2000), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hermann Heinrich Reimerdes (1822–1870), Gutsbesitzer und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau